Název Novodvorský potok má více vodních toků:

 Novodvorský potok (přítok Chumavy) – pravostranný přítok Chumavy v okrese Beroun
 Novodvorský potok (přítok Kejtovského potoka) – pravostranný přítok Kejtovského potoka v okrese Pelhřimov
 Novodvorský potok (přítok Lišanského potoka) – pravostranný přítok Lišanského potoka v okrese Rakovník
 Novodvorský potok (přítok Loděnice) – pravostranný přítok Loděnice v okresech Rakovník a Kladno
 Novodvorský potok (přítok Luhy) – pravostranný přítok Luhy v okrese Blansko
 Novodvorský potok (přítok Sedleckého potoka) – levostranný přítok Sedleckého potoka v okresech Tábor a Příbram
 Novodvorský potok (přítok Ronovky) - pravostranný přítok Ronovky v okrese Nymburk
 Novodvorský potok (přítok Vlašimské Blanice) – pravostranný přítok Vlašimské Blanice v okrese Tábor
 Novodvorský potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov
 Novodvorský potok (přítok Výrovského potoka) – pravostranný přítok Výrovského potoka v okrese Tachov